Туга́нов (Туга́нова; , ) — осетинская и адыгская фамилия.

Известные носители 
 Туганов, Александр Александрович (1871—1960) — народный артист Азербайджанской ССР, актёр, режиссёр, профессор.
 Туганов, Александр Александрович (1944—2008) — федеральный инспектор по Камчатской области.
 Туганов, Асламбек (Игнатий) Батырбиевич (1804—1875) — русский и осетинский военный деятель, генерал-майор.
 Туганов, Батырбек Асланбекович (1866—1921) — осетинский революционер, юрист, писатель, драматург, переводчик.
 Туганов, Владимир Петрович (род. 1961) — вице-президент Федерации конного спорта РФ, мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России по конкуру.
 Туганов, Иван Павлович (ум. 1886) — генерал-майор.
 Туганов, Махарбек Сафарович (1881—1953) — народный художник Осетии, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Туганов, Михаил Николаевич (1900—1974) — советский осетинский цирковой артист, наездник, режиссёр, народный артист РСФСР (1958).
 Туганов, Рашад Умарович (род. 1928) — кабардинский историк и общественный деятель.
 Туганов, Хамби Асламбекович (1838—1917) — русский и осетинский военный деятель, генерал-майор, сын Асламбека Туганова.
 Туганов, Эльберт Азгиреевич (1920—2007) — эстонский режиссёр-мультипликатор.

Известные носительницы

См. также 
 Туган (значения)